Aristides (estratego) — político grego
 Aristides de Atenas — apologista e santo da Igreja Católica

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história